Вуэльта Испании 2007 — 62-я по счёту гонка Вуэльты Испании. Соревнование началось 1 сентября в Виго, а закончилось 23 сентября 2007 года в Мадриде. За 23 дня гонщики преодолели 3241 километр. Победителем стал россиянин Денис Меньшов из , за ним же остались горная и комбинированная классификации. Вторым к финишу пришёл Карлос Састре из , третьим — Самуэль Санчес из .

Участники 
В гонке принимало участие 21 велокоманда по 9 человек в каждой.

Этапы

Классификации

Генеральная классификация

Очковая классификация

Горная классификация

Комбинированная классификация

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Вуэльта Испании
Спорт в Испании в 2007 году
Сентябрь 2007 года